Pandíon (pare d'Egeu).
 Pandíon (fill d'Erictoni).

Vegeu també Pandion'', el gènere de l'àguila peixatera.